Арабский международный фонетический алфавит (, ) — система фонетической транскрипции, представляющая собой адаптацию Международного фонетического алфавита для арабского письма. Кроме символов, эквивалентных символам МФА, он также содержит ряд дополнительных символов. Существуют два шрифта, поддерживающих АМФА.

Таблицы

Согласные

Гласные (диакритические)

Гласные (полные)

Примечания

Литература 
 Mansour M.Alghamdi, «  (Design of computer codes to represent the International Phonetic Alphabet in Arabic) », in  (Journal of the University King Abdulaziz: Engineering Sciences), Volume 16, Number 2, pp. 27-64, 2006. 27-64, 2006. (online copy)
 Computer Research Institute, King Abdulaziz University, Computer Research Institute: Towards a Digital Life'', 200?. (online copy)

Фонетические алфавиты